«Государство» — один из трудов Платона, выполненный в форме «диалога»
 «Государство» — книга немецкого социолога Франца Оппенгеймера